Zorba Grecul se poate referi la:
 Zorba Grecul (în greacă: Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, transliterat Vios kai Politeia tou Alexi Zormpa), un roman al scriitorului grec Nikos Kazantzakis, publicat în 1946. 
 Zorba Grecul (în engleză: Zorba the Greek), adaptarea cinematografică a romanului omonim regizată de Michael Cacoyannis și lansată în 1964